Воробиевка — название населённых пунктов на Украине.

Винницкая область 
 Воробиевка — село в Немировском районе.

Тернопольская область 
 Воробиевка — село в Зборовском районе.
 Воробиевка — село в Подволочисском районе.

Хмельницкая область 
 Воробиевка — село в Белогорском районе.
 Воробиевка — село в Дунаевецком районе.
 Воробиевка — село в Полонском районе.